Генна́дий Дми́триевич Кондрашо́в () — советский легкоатлет, участник Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпийских играх 1968 года участвовал в метании молота и занял 6-е место.

Чемпион и двукратный серебряный призёр Универсиады. В 1961 и 1965 году уступил лишь венгру Дьюле Живоцки. Двукратный чемпион СССР 1963 и 1965 года и трёхкратный серебряный призёр первенства в 1966—1968 годах.

Образование 
Выпускник Челябинского политехнического института.

Примечания 

Метатели молота СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Выпускники Южно-Уральского государственного университета